Pitter je příjmení, jež má více nositelů:

 Emil Pitter (1887–1943) – český malíř a pedagog
 Klaus Pitter (* 1947) – rakouský kreslíř komiksů, ilustrátor
 Pavel Pitter (1930–2014) – český chemik a vysokoškolský pedagog
 Přemysl Pitter (1895–1976) – český protestantský kazatel, spisovatel, pacifista a sociální pracovník
 René Pitter (* 1989) – rakouský fotbalista
 Ruth Pitter (1897–1992) – britská básnířka
 Timo Pitter (* 1992) – německý fotbalista
 Vladimír Pitter (* 1972) – český podnikatel

Podobná jména 
 Giovanni Battista Pitteri – rakousko-italský právník a politik
 Josef Bonaventura Piter (1708–1764) – český mnich a historik
 Tomáš Pitr – český podnikatel, odsouzený pro krácení daní
 Pitra (více nositelů)
 Katarzyna Piterová – polská tenistka